Findorffstraße steht für:

 Findorffstraße (Bremen)
 Findorffstraße (Buxtehude)
 Findorffstraße (Osterholz-Scharmbeck)
 Findorffstraße (Worpswede)